Всероссийский турнир сильнейших любителей 1911 — шахматный турнир проходивший в октябре—ноябре в Санкт-Петербурге. Посвящён памяти  С. А. Зноско-Боровского (1879—1911) — одного из организаторов Петербургского шахматного собрания.

Главный турнир 
22 участника из 13 городов: 
 Санкт-Петербург (6 шахматистов),
 Киев, Варшава, Одесса и Казань (по 2),
 Москва, Минск, Рига, Пермь, Лодзь, Могилёв, Ковно, Екатеринбург — по 1;
победитель получал звание мастера. 

Итоги: 
 1. С. Левитский — 16½ очков;
 2. А. Флямберг — 14½;
 3. С. Избинский — 13½;
 4—5. С. Ланглебен, С. Розенталь — по 13;
 6—8. Б. Верлинский, 3. Лурье, С. Шапиро — по 12½;
 9—10. Е. Боголюбов, Л. Куббель — по 12;
 11. П. Романовский — 11;
 12—13. С. Лебедев, Б. Малютин — по 10;
 14. К. Розенкранц — 9½;
 15—16. П. Лист, B. Острогский — по 9;
 17—18. Н. Косолапов, Л. Френкель — по 8;
 19. В. Сурнин — 7½;
 20. М. Эльяшов — 6½;
 21. П. Евтифеев — 5½;
 22. Б. Констанский — 5.

Побочный турнир 
18 участников из 7 городов:
 Санкт-Петербург (12 шахматистов),
 Москва, Нижний Новгород, Владимир, Тула, Рига, Белосток (по 1).

Итоги: 
 1—2. Р. Платц, И. Рабинович — по 12½ очков;
 3. А. Смородский — 11½;
 4. C. Утретский — 10½;
 5—6. А. Чепурнов, Л. Шварцман — по 9.

Литература 
 
 

Октябрь 1911 года
Ноябрь 1911 года
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
Шахматные турниры в Российской империи
1911 год в шахматах
1911 год в Санкт-Петербурге